Drahitjynski Rajon (vitryska: Драгічынскі Раён, ryska: Драгиченский район) är ett distrikt i Belarus.   Det ligger i voblasten Brests voblast, i den västra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Minsk.

Källor 

Indelningar i Brests voblast